1. Bundesliga 2011-2012 – campionato tedesco di pallavolo femminile
 1. Bundesliga 2011-2012 – campionato tedesco di pallavolo maschile